Stephan Ussing er navnet på to danske kunstnere:

 Stephan Ussing (billedhugger) (1828–1855) – dansk billedhugger
 Stephan Ussing (maler) (1868–1958) – dansk maler